Мартин Васкес: Васкес, Мартин (род. 1963) — мексиканский и американский футболист и футбольный тренер.
 Васкес, Мартин (род. 1969) — уругвайский футбольный судья.
 Васкес, Мартин — испанский гребец.

См. также 
 Мартин Васкес, Рафаэль (род. 1965) — испанский футболист.